Holländern kann nachfolgende Bedeutungen haben:

 einen Fachausdruck im Gartenbau, siehe Spaten#Geschichte
 einen Fachausdruck des handwerklichen Buchbindens, siehe Buchbinden#Buchblockbildung  
 ebenso in der maschinellen Buchbinderei ein Synonym zu Broschierung oder Heftung
 etwa zwischen dem 17. bis 19. Jahrhundert im Volksmund verbreitete Bezeichnung für das Eislaufen